Роберт Бирн (Бёрн; ; 20 апреля 1928, Нью-Йорк — 12 апреля 2013) — американский шахматист, гроссмейстер (1964) и шахматный журналист. Преподаватель философии.

Брат — шахматист Дональд Бирн.

Шахматная карьера 
В начале 1950-х годов вошёл в число ведущих шахматистов США. В составе команды США
участник 9 олимпиад (1952—1978), в том числе на Олимпиаде 1960 года занял 2-е место на 3-й
доске (после П. Кереса). Участник матчей СССР — США (1954 и 1955). В 1960 году выиграл открытое первенство США. В конце 1960-х годов посвятил себя шахматам, оставив преподавательскую деятельность. Чемпион США (1972); выиграл матч-турнир у С. Решевского и Л. Кавалека. Участник ряда межзональных
турниров: Сус (1967) — 18-е; Ленинград (1973) — 3-е; Биль (1976) — 5-7-е места. В 1974 году проиграл четвертьфинальный матч претендентов в Сан-Хуане Б. Спасскому — 1½ : 4½ (+0 −3 =3).

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Мар-дель-Плата (1961) — 2—5-е; Санта-Фе (1961) — 1-е; Буэнос-Айрес (1964) — 3-е; Сараево (1967) — 5-6-е; Монте-Карло (1968) — 5-е; Рейкьявик (1968) — 4-е; Москва (1971; мемориал А. Алехина) — 8-е; Гастингс (1971/1972) — 3-4-е; Торремолинос (1976, 1977) — 1-е и 2-е; Лас-Пальмас (1976) и Баден (1980) — 3-4-е; Хараре (1983) — 1-2-е места.

К сильнейшим сторонам Роберта Бирна относят «тонкое позиционное чутьё и крепкие нервы» (В. Ульман).

Примечательные партии 

1.е4 с5 2.♘f3 d6 3.d4 cd 4.♘:d4 ♘f6 5.♘с3 а6 6.♗е3 е5 7.♘b3 ♗е6 8.♕d2 ♘bd7 9.f3 ♗e7 10.0-0-0 ♖с8 11.g4 ♘b6 12.g5 ♘fd7 13.♖g1 ♕с7 14.♔b1 ♘c4 15.♗:с4 ♕:с4 16.h4 h5 17.♕е2 b4 18.♘d5 ♗d8 19.f4 f5 20.gf gf 21.fe de 22.♗h6 f5 23.ef ♗:f5 24.♘d4 ♕:d4 25.♖:d4 ♖:c2 26.♘c7+ ♗:с7 27.♕а8+ ♔е7 28.♖g7+ ♔f6 29.♕:h8, 1 : 0.

Изменения рейтинга

Книги 
 Beginning chess, N. Y.f 1972;
 Both sides of the chessboard, N. Y., 1974.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Йельского университета
Шахматисты США